Declan ist ein irischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Declan ist die anglisierte Form des irischen Deaglán, dessen Bedeutung nicht bekannt ist. Die Popularität des Namens, ursprünglich vor allem im südlichen Irland, verdankt sich einem im 5. Jahrhundert dort tätigen Heiligen dieses Namens.

Bekannte Namensträger 

 Declan de Barra (* 1971), irischer Sänger und Songwriter
 Declan Galbraith (* 1991), britischer Sänger
 Declan Ganley (* 1968), britisch-irischer Unternehmer
 Declan Hill (* 19**), kanadischer Journalist

 Declan Kennedy (* 1934), irischer Architekt und Hochschullehrer
 Declan Ronan Lang (* 1950), britischer römisch-katholischer Bischof
 Declan MacManus (* 1954; bekannt als Elvis Costello), englischer Musiker
 Declan McKenna (* 1998), englischer Singer-Songwriter
 Declan Quinn (* 1957), irischstämmiger US-amerikanischer Kameramann
 Declan Rice (* 1999), irisch-englischer Fußballspieler
 Declan Rudd (* 1991), englischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Irischer Personenname
Englischer Personenname